Порше — від  — може мати такі значення:

 Порше (прізвище) — немецько-австрійська автомобільна династія, котрій належіть керівна роль в однойменній автобудівній компанії Porsche та в автобудівному концерні Volkswagen. Засновник — Фердинанд Порше (1875–1951)
 Porsche AG — німецька компанія, очолює холдинг Porsche Group, з 2011 належіть концерну Volkswagen
 Porsche — марка спортивних автомобілів

Інше
 Порше () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза